Ка́ридж () — английская фамилия. Известные носители:
 Каридж, Александр (1919—2008) — американский оркестровщик, аранжировщик и композитор.
 Каридж, Пирс (1942—1970) — британский автогонщик.